Outin est un nom de famille.

En Provence, c’est également un mode de culture impliquant l’olivier.

Patronyme 

 Jean-Pierre Outin (1804-1885), président du Conseil municipal de Paris de 1877 à 1878.
 Pierre Outin (1840-1899), peintre français.
 Bernard Outin (1944-2008), homme politique français, député communiste.